Торубаров — русская фамилия. Известные носители:
 Торубаров, Владимир (род. 1993) — сербский гребец-байдарочник.
 Торубаров, Олег Иванович (род. 1958) — советский и российский деятель органов внутренних дел.
 Торубаров, Филипп Иосифович (1904—1974) — бригадир тракторной бригады Острогожской МТС.

См. также 
 Турубаров